Token – brytyjski konstruktor i zespół Formuły 1
 token – generator kodów

Zobacz też 
 token ring – metoda tworzenia sieci LAN